VBP est un sigle qui peut désigner : 
 Véhicule blindé polyvalent, un engin blindé de la Gendarmerie nationale française ;
 Véhicule blindé polyvalent, un engin blindé de l'Armée canadienne ;
 Voie biliaire principale.